Galería de la Academia puede referirse a:

la Galería de la Academia, museo de arte situado en Venecia;
la Galería de la Academia, museo de arte de Florencia.
la Galería de la Academia, museo de arte de Napolés.
la Galería de la Academia, museo de arte de la Academia de San Lucas, Roma.